Хасберген () — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.

Входит в состав района Оснабрюк. Население составляет 11 034 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 21,37 км². Официальный код — 03 4 59 021.

Коммуна подразделяется на 3 сельских округа. В её состав входит населённый пункт Гасте.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Нижней Саксонии